Alex Pedrazzini (1951-2021) – politico svizzero
Angelo Pedrazzini (1905 – ...) – calciatore italiano
Claudio Pedrazzini (1974) – politico italiano
Franco Pedrazzini (1936-2010) – dirigente sportivo italiano, presidente della Federazione Scacchistica Italiana
Giuseppe Pedrazzini (1879-1957) – liutaio italiano
Luigi Pedrazzini (1909 – ...) – calciatore italiano
Luigi Pedrazzini (1953) – politico svizzero
Massimo Pedrazzini (1958) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Pedro Pedrazzini (1953) – scultore svizzero-italiano